Драченко:

 Драченко, Иван Григорьевич (1922—1994) — Герой Советского Союза.
 Драченко, Максим Олегович (1990) — украинский футболист.